Навал — в российском морском праве: соприкосновение судов (кораблей) либо корабля и неподвижного предмета, являющееся следствием ошибок в расчётах движения или сознательного действия капитана корабля (судна).

В международном морском праве рассматривается как подвид столкновения. Отличается от столкновения тем, что повреждения в результате навала минимальны.

Сознательный навал 

Также возможен сознательный (спланированный) навал. 

Наиболее известен инцидент на Чёрном море в 1988 году, когда сторожевой корабль «Беззаветный» совершил навал на крейсер ВМС США «Йорктаун», а сторожевой корабль СКР-6 — на эсминец «Кэрон». Эти действия были одобрены вышестоящими командирами и руководством государства, так как американские корабли демонстративно нарушили 12-мильную экономическую зону Союза ССР; целью таких действий было выполнение приказа командования, не прибегая к силовому давлению.

В 2018 году российский пограничный корабль «Дон» совершил спланированный навал на украинский рейдовый буксир «Яны Капу» в ходе конфликта в Керченском проливе.

Примечания

Литература 
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ (КТМ РФ)
 КУ ВМФ. Глава 5: Основные обязанности должностных лиц  ст. 150, 154, 173—175.
 Международные Правила Предупреждения Столкновений Судов в море МППСС

Морская навигация
Морское право
Морские термины